Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходил в Осло (Норвегия) со 2 по 10 октября. Чемпионат мира состоял из соревнований по женской борьбе вольного стиля, борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе у мужчин. В каждом виде борьбы медали разыграны в десяти весовых категориях.

После того, как чемпионат мира в 2020 году из-за пандемии COVID-19 не состоялся, было принято решение провести этот турнир в 2021 году через два месяца после окончания летних Олимпийских игр в Токио.

Календарь

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Командный рейтинг

Участники 
650 борцов из 66 стран.

  (1)
  (1)
  (12)
  (1)
  (4)
  (22)
  (3)
  (22)
  (1)
  (6)
  (20)
  (5)
  (2)
  (2)
  (2)
  (4)
  (4)
  (3)
  (2)
  (3)
  (7)
  (5)

  (9)
  (20)
  (22)
  (3)
  (3)
  (13)
  (30)
  (20)
  (3)
  (6)
  (30)
  (27)
  (11)
  (15)
  (3)
  (12)
  (9)
  (15)
  (20)
  (1)
  (2)
  (2)

  (2)
  (12)
  (1)
  (23)
  (2)
  (1)
  (8)
  Россия (30)
  (1)
  (9)
  (6)
  (27)
  (2)
  (5)
  (8)
  (1)
  (1)
  (30)
  (30)
  (30)
  (1)
  (2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Норвегии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Октябрь 2021 года
Международные соревнования по борьбе в Норвегии
Чемпионаты мира в Норвегии
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19